Гамадриада может означать:
 Гамадриада — в древнегреческой мифологии разновидность нимф деревьев.
 Гамадриада — крупная змея, обычно зеленовато-оливкового цвета с белыми полосами .